Matt Walker (né le  à Beaverlodge, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de  en 1998 des Blues de Saint-Louis, il évoluait alors avec les Winter Hawks de Portland. Il fait ses débuts professionnels lors de la saison 2000-2001 dans l'ECHL ainsi que dans la Ligue américaine de hockey avec les clubs affiliés aux Blues.

Il joue quelques saisons dans la LAH avant de finalement jouer ses premières parties dans la grande ligue (LNH) en 2002-2003. Il demeure dans cette organisation jusqu'au terme de la saison 2007-2008. Il se joint ensuite aux Blackhawks de Chicago pour une saison et atterrit par la suite en Floride avec le Lightning de Tampa Bay.  Le , il est échangé avec un choix de quatrième ronde au repêchage 2011 aux Flyers de Philadelphie en retour de Simon Gagné.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Selects de Grand Prairie ||AAHA ||68 ||22 ||62 ||74 ||186 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||64 ||2 ||13 ||15 ||124 ||16 ||0 ||0 ||0 ||21
|-
|1998-1999 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||64 ||1 ||10 ||11 ||151 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||38 ||2 ||7 ||9 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Ice de Kootenay ||LHOu ||31 ||4 ||19 ||23 ||53 ||21 ||5 ||13 ||18 ||24
|-
|2000-2001 ||Rivermen de Peoria ||ECHL ||8 ||1 ||0 ||1 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||IceCats de Worcester ||LAH ||61 ||4 ||8 ||12 ||131 ||11 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2001-2002 ||IceCats de Worcester ||LAH ||49 ||2 ||11 ||13 ||164 ||3 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2002-2003 ||IceCats de Worcester ||LAH ||40 ||1 ||8 ||9 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||16 ||0 ||1 ||1 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||IceCats de Worcester ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||14 ||0 ||1 ||1 ||25 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 ||IceCats de Worcester ||LAH ||20 ||2 ||4 ||6 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||54 ||0 ||2 ||2 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||48 ||0 ||5 ||5 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||43 ||1 ||1 ||2 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||65 ||1 ||13 ||14 ||79 ||17 ||0 ||2 ||2 ||14
|-
|2009-2010 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||66 ||2 ||3 ||5 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||11 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||33 ||1 ||4 ||5 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||16 || || || || ||

| 310 || 4 || 26 || 30 || 448 || 21 || 0 || 2 || 2 || 14

Notes et références 

Naissance en avril 1980
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Défenseur de hockey sur glace